Національний музей Філіппін () — урядова організація, яка контролює низку національних музеїв Філіппін, включаючи етнографічні, антропологічні, археологічні та візуальні колекції мистецтв. З 1998 року Національний музей є регулюючим та виконавчим органом уряду Філіппін у справі відновлення та охорони важливих культурних цінностей, місць та заповідників на всій території Філіппін.

У Національному музеї функціонують Національний музей образотворчих мистецтв, Національний музей антропології, Національний музей природознавства та Національний планетарій, що знаходяться в Національному музейному комплексі в Манілі. Заклад також працює галузевими музеями по всій країні.

Історія 
Першим попередником сьогоднішнього Національного музею був Острівний музей етнології, природознавства та торгівлі під управлінням Департаменту громадських інструкцій, створений у 1901 р. Філіппінською комісією. У 1903 р. Музей згодом був переданий Департаменту внутрішніх справ і перейменований в Бюро етнологічних досліджень. Це нове бюро відповідало за участь Філіппін у виставці закупівель в Луїзіані 1904 р. Після експозиції воно було скасовано як окреме бюро і перейменовано в Філіппінський музей.

Структура музею знову змінилася в 1933 році, коли Філіппінський законодавчий орган розділив музей. Відділ образотворчого мистецтва та історії музею перейшов до Національної бібліотеки. Відділ етнології перейшов до Бюро наук. Нарешті, його відділ антропології, який включав археологію, етнографію та фізичну антропологію, а також інші розділи природничої історії Бюро наук, були організовані у відділ Національного історичного музею. Це було передано в кабінет секретаря сільського господарства і торгівлі в 1939 році.

Японська окупація Філіппін під час Другої світової війни повернула підрозділи під єдиний Національний музей Філіппін, але музей втратив значну частину своєї колекції під час Визволення Маніли, коли американська артилерія зруйнувала Стару будівлю законодавчих органів. Законодавча будівля була негайно відновлена ​​за рахунок американських фондів, що повернуло музей до роботи.

Роль музею у культурному зростанні визнана такою, що сприяє прагненню уряду до національного розвитку. У 1966 р. Президент Фердинанд Маркос підписав Республіканський закон № 4846 або Закон про культурні цінності та охорону. Закон визначив музей головним органом із захисту та збереження культурних цінностей нації шляхом проведення перепису, вивчення та декларування таких властивостей, а також моніторингу та регулювання археологічних розвідок, розкопок або розкопок на історичних чи археологічних пам'ятках. Зі своїми новими повноваженнями він зміг посилити свій культурний мандат, оголосивши державі об’єкти, споруди та об’єкти, що мають історичну та культурну цінність. Освітній мандат був зміцнений, оскільки він міг інформувати громадськість про проведені дослідження, а також через придбання та виставку археологічних знахідок.

У 2019 році повноваження Національного музею були розширені завдяки Республіканському закону No 11333, який був підписаний законом президентом Родріго Дутерте. Відповідно до закону офіційна назва органу музею була подовжена до Національного музею Філіппін з того, що він просто був Національним музеєм. Він також був класифікований як урядова довіра, надана уряду, лише з бюджетних причин, зберігаючи певний рівень незалежності та самостійності. Також передбачено створення регіональних музеїв у кожному з адміністративних регіонів країни.

Музеї

Національний музей образотворчих мистецтв 

Національний музей образотворчих мистецтв, який раніше називався Національною картинною галереєю, розміщений у старому законодавчому корпусі. Спочатку будівля задумувалася як публічна бібліотека, як це пропонувалося в плані Маніли Даніеля Бернхема 1905 року. Розроблений Ральфом Харінгтоном Доуном, американським архітектором-консультантом Бюро громадських робіт, та його помічником Антоніо Толедо. Будівництво будівлі розпочато у 1918 році та завершено у 1921 році.

Фасад будівлі мав класичні риси із використанням стилізованих коринфських колон, орнаментів та скульптурних форм, натхнених епохою Ренесансу. Після встановлення уряду Співдружності було вирішено, що в будівлі також розміщуватиметься Законодавча влада, а перегляди були зроблені Хуаном Арельяно, керівником архітектора Бюро громадських робіт.

16 липня 1926 року будівлю було офіційно відкрито. Під час Другої світової війни будівля була сильно пошкоджена, хоча побудована для захисту від землетрусів. Після війни він був відновлений, хоча і менш вишуканий і менш детальний. В епоху воєнного стану Законодавча будівля була закрита. Сьогодні в будівлі розміщені Національна художня галерея країни, відділи природничих наук та інші відділи підтримки.

Національний музей антропології 

Національний музей антропології, раніше відомий як Музей філіппінців, є складовим музеєм Національного музею Філіппін, у якому розміщуються Відділ археології, Відділ етнології, Відділ виставок, редакційних та медіапродукційних послуг (EEMPSD), Відділ підводної культурної спадщини (MUCHD) та Відділ музейних послуг (MSD). Він розташований у колі Агріфіна, парку Різал, Маніла, навпроти головної будівлі Національного музею, який є Національним музеєм образотворчих мистецтв. Будівля була колишнім штабом Департаменту фінансів.

Національний музей природознавства 

Нещодавно було оголошено, що третя будівля цього музейного комплексу — будівля, яку в даний час займає Департамент туризму, буде перероблена в Національний музей природознавства, як тільки департамент переїде та перенесеться на постійне місце розташування в Макаті. Національний музей природознавства матиме гексагональну структуру башти ДНК у центрі, яка буде основою для вентиляційного купола даху всієї будівлі. Живі дерева також будуть висаджені в інтер’єрі будівлі. Очікувалось, що це буде закінчено в останньому кварталі 2015 року, але відкриття музею було перенесено десь у 2017 році. У жовтні 2017 року Національний музей природознавства офіційно відкрився для публіки зі своєю знаковою структурою Дерева життя.

Національний планетарій 

Планетарій був запланований у 1970-х роках колишнім директором Національного музею Годофредо Алькасидом-старшим за сприяння пана Максимо П. Сакро, молодшого з філіппінського бюро погоди та одного із засновників Філіппінського астрономічного товариства.
Будівництво розпочали будувати в 1974 році і закінчили через 9 місяців. Він був офіційно відкритий 8 жовтня 1975 р. Указ Президента № 804-А, виданий 30 вересня 1975 р., Підтвердив статус Планетарію. Планетарій розташований між Японським садом і Китайським садом у парку Різал.

Регіональні музеї 

Національний музей також створив численні регіональні музеї за межами метро Маніла. Ці регіональні музеї знаходяться в Ангоно (провінція Різал), Падре Бургос у Вігані (Ілокос Сур), Кабаяні (Бенге), Кіангані (Іфугао), Маґсінгалі (Ілокос Сур), Пуерто-Принсесі (Палаван), Бутуані в регіоні Карага, Табако (Albay), форт Пілар у місті Замбоанга, Боак (Маріндуке) та Джоло (Сулу). У 2018 році були створені регіональні відділення в Баско в місті Батанес та місті Ілоїло в провінції Ілоїло. Регіональний філія в Себу розробляється, тоді як філія в Болінао (Пангасінан) була назавжди закрита. Філії в місті Бантон в Ромблоні, місто Ромблон в Ромблоні, місто Монреаль на острові Тікао, Майтум на заході Сарангані, Джоло в Сулу, місто Мараві в Ланао-дель-Сур, Гіан у Східному Самарі, місто Давао в регіоні Давао, Маті в східному Давао , Місто Кабанатуан в Нуева-Ечіа, Табук в Калінзі, Апаррі в провінції Кагаян, Малайбалай в Букідноні, місто Котабато в Магуінданао, Хундуан в Іфугао, місто Різал в Палаване, Булалакао в Міндоро і місто Сіквіджор у Сіквіор. Музей. Також спостерігається відновлення регіонального музею в Болінао.

Інші помітні будівлі 
Національний музей розміщує свій регіональний музей Західних Вісай (Регіон-6) у колишньому реабілітаційному центрі Ілоїло - в'язниці, яку покинули в 2006 році, коли ув'язнених перевезли на нове місце БДМП. Побудована в 1911 році стара в'язниця провінції Ілоїло є важливою культурною цінністю - визнанням її виняткового культурного, мистецького та історичного значення для Філіппін. NMP також управляє супутниковим бюро для Західних Вісай в муніципальному залі Старого Яро, визначеному об’єкті спадщини, в місті Ілоїло, який був розроблений архітектором Хуаном Арельяно.

Семінари та лекції 
Національний музей щорічно пропонує численні лекції, практикуми та семінари. Однак більшість цих подій відбуваються в музеях метро Маніла. Понад 80% провінцій країни досі не мають музею під керівництвом Національного музею. Частковою причиною цього бракує відсутність департаменту культури. Наприкінці 2016 року сенатор Лорен Легарда подав до Сенату законопроєкт про створення Департаменту культури і мистецтв та ще один законопроєкт про зміцнення Національного музею, включаючи його регіональні музеї. Обидва законопроєкти були офіційно внесені на початку 2017 року.

Галерея

Бібліографія 

 Further reading Lenzi, Iola (2004). Museums of Southeast Asia. Singapore: Archipelago Press. p. 200 pages. ISBN 981-4068-96-9.

Примітки

Посилання 
Official website

Національні музеї
Музеї, засновані 1901
Маніла